Bit för bit kan syfta på:
Bit för bit (TV-program)
Bit för bit (radioprogram)